Denumirea de Iasenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iasenovo, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Iasenovo, un sat în comuna Kazanlăk, regiunea Stara Zagora.